Сборная Гамбии по футболу представляет Гамбию как в международных матчах, так и в турнирах по футболу. Управляющая организация — Футбольная ассоциация Гамбии.

История 
Ранее сборная выступала под названием «Британская Гамбия» (до 1965 года). Несмотря на своё довольно грозное прозвище — «Скорпионы», сборная Гамбии является одним из аутсайдеров африканского футбола. Гамбийцы ни разу не участвовали ни на ЧМ, и только один раз на Кубке африканских наций.

Единственные достижения  — участие в 2001 году в финале Кубка Амилькара Кабрала — одном из региональных турниров для стран Западной Африки, и четвертьфинал на КАН-2021. Сборная была близка к тому, чтобы попасть на чемпионат мира по футболу 2010 и на Кубок африканских наций 2010, однако ей не хватило всего одного очка для того, чтобы потеснить Алжир.

В мае 2014 года сборной Гамбии было запрещено участвовать в Кубке африканских наций из-за постоянного завышения возраста своих игроков.

Успехи страны улучшились в квалификации к Кубку африканских наций 2019 года. Хотя им не удалось пройти квалификацию, они вышли в финальный раунд игр, где дважды сыграли вничью с Алжиром.

13 ноября 2019 года в первом матче квалификации Кубка африканских наций 2021 года Гамбия обыграла Анголу 3:1 в Луанде. Это была первая выездная победа «скорпионов» в отборочных матчах Кубка африканских наций или ЧМ за 40 матчей. 25 марта 2021 года Гамбия вновь обыграла Анголу 1:0 и таким образом впервые в истории вышла в финальную часть Кубка африканских наций.

Состав сборной 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Томом Саинтфитом для участия в матчах Кубка африканских наций 2021, который пройдёт в Камеруне с 9 января по 6 февраля 2022 года.
 Игры и голы приведены по состоянию на 16 ноября 2021 года:

Чемпионат мира 
 1930 — 1978 — не принимала участия
 1982 — не прошла квалификацию
 1986 — не прошла квалификацию
 1990 — не принимала участия
 1994 — снялась с квалификации
 1998 — 2022 — не прошла квалификацию

Кубок Африканских Наций 
 1957 — 1974 — не принимала участия
 1976 — не прошла квалификацию
 1978 — не принимала участия
 1980 — 1988 — не прошла квалификацию
 1990 — снялась с квалификации
 1992 — не прошла квалификацию
 1994 — не принимала участия
 1996 — снялась по ходу квалификации
 1998 — запрет на участие в квалификации в связи с самоотводом по ходу квалификации к Кубку африканских наций — 1996
 2000 — снялась с квалификации
 2002 — 2019 — не прошла квалификацию
 2021 — 1/4 финала

Известные футболисты 
 Артур Гомес
 Питер Джонсон
 Эбу Силла
 Эдрисса Сонко
 Па Дембо Туре
 Усман Яллоу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФФГ
 Сборная Гамбии на сайте ФИФА
 Статистика на РСССФ

Гамбия
 
Сборные Гамбии